Оператор  называется ограниченным, если каждое ограниченное множество исходного топологического векторного пространства  он переводит в ограниченное множество топологического векторного пространства .

Приведённое выше определение относится как к линейным, так и к нелинейным операторам.


Линейный ограниченный оператор

Определения 
Для линейного оператора часто приводят другие определения:
 Будем называть линейный оператор  ограниченным, если существует такая окрестность нуля , что  является ограниченным множеством в .
 Будем называть линейный оператор  в нормированном пространстве ограниченным, если существует такое положительное число , что . Наименьшее из таких чисел  обозначают через  и называют нормой оператора . Иными словами,

Свойства в F-пространствах 
Замечание: Частным случаем F-пространства является пространство Банаха.
 Справедлива теорема о том, что линейный ограниченный оператор, действующий из одного F-пространства в другое является непрерывным.
 Обратно (Теорема Банаха), всякий непрерывный оператор является ограниченным.
Поэтому для дополнительных свойств таких операторов смотрите статью Линейный непрерывный оператор.

Литература 

Линейная алгебра
Функциональный анализ